Walter Hitschler ist der Name folgender Personen:

* Walter Hitschler (Politiker) (1942–2017), deutscher Politiker (FDP)

Siehe auch:
 Karl Walter Hitschler (1922–2010), deutscher Unternehmer